Тавтология (от  — «то же самое»,  — «слово»):
 Тавтология — в риторике, риторическая фигура, представляющая собой повторение одних и тех же или близких по значению и смыслу слов.
 Тавтология — в логике, тождественно истинное высказывание, инвариантное относительно значений своих компонентов.

Примечания